Ниса (також Найсе, Нейсе, ) може означати:

Населені пункти  
 Ниса — місто в Польщі

Річки 
 Ниса-Клодзька
 Ниса-Лужицька
 Ниса-Шальона